Souther – personaggio del manga e anime Ken il guerriero
J. D. Souther – cantautore statunitense
Jack Souther – geologo canadese
Michael Souther – regista, produttore e sceneggiatore televisivo canadese
Richard Souther – compositore e musicista statunitense